Sport Club Corinthians Paulista – società polisportiva e squadra di calcio brasiliana di San Paolo
 Sport Club Corinthians Paulista – squadra di calcio femminile brasiliana dell'omonima società polisportiva di San Paolo
 Sport Club Corinthians Paulista – squadra di pallacanestro brasiliana dell'omonima società polisportiva di San Paolo